Le Xian de Yangxin (阳新) est une subdivision administrative de la province du Hubei en Chine ;
 Le Xian de Yangxin (阳信) est une subdivision administrative de la province du Shandong en Chine.